Bozok steht für:
 die türkische Bildungseinrichtung  Bozok Üniversitesi 
 eine Untergruppe des Stamms der Oghusen, siehe Oghusen#Die Bozok
 den alten Namen der türkischen Stadt Yozgat
 den ungarischen Namen der slowakischen Gemeinde Bzovík

Bozok ist der Familienname folgender Personen:
 Gabriele Bozok (* 1953), deutsche Politikerin
 Umut Bozok (* 1996), türkisch-französischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Bozoki